Cysta může označovat tyto pojmy:

 cysta (stádium) – klidové stadium některých živočichů;
 cysta (botanika) – trvalá buňka se ztlustlou buněčnou stěnou;
 cysta (lékařství) – dutý patologický útvar s vlastní epiteliální výstelkou.

Podobný výraz 
 cista – archeologický výraz pro dřevěnou nebo bronzovou nádobu, používanou jako vědro.

Externí odkazy